Il singolare del torneo di tennis Lale Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Donna Vekić che ha battuto in finale Elizaveta Kuličkova 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie 

  Donna Vekić (Campionessa)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Marta Sirotkina (primo turno)

  Stéphanie Dubois (Primo turno; retired)
  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Lale Cup 2013